

Турниры 
Ниже приведён список международных и национальных турниров, прошедших в 2008 году, ход и результаты которых удостоились освещения со стороны профессиональных сайтов и изданий.

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Победители крупнейших соревнований 
Победителями наиболее значительных киберспортивных соревнований в 2008 году, в число которых входят регулярно проводимые крупные турниры, собирающие лучших игроков в различных дисциплинах, а также турниры с крупным призовым фондом (более 10 000$ за первое место), стали следующие игроки и команды.

Counter-Strike 
  SK Gaming — EM III Global Challenge LA (25000$), DreamHack Winter 2008 (12339$)
  mTw — World e-Sports Masters 2008 (30000$), World Cyber Games 2008 (50000$), KODE5 Global Final (25000$)
  Mousesports — ESL Pro Series Season XII Finals (23638$), Extreme Masters Season 2 Finals (50000$), EM III Global Challenge Dubai (25000$), ESL Pro Series Season XIII Finals (19079$)
  Meet Your Makers — ESWC 2008 Grand Final (40000$)
  Made in Brazil — GameGune 2008 (18774$), EM III Continental Finals America (25000$)
  fnatic — EM III Global Challenge Montreal (25000$), Samsung Euro Championship 2008 (19700$)

FIFA 
  Даниэль «hero» Шеллхасе — Virtual Football Bundesliga Season 1 (12670$)

Quake III 
  Алексей «Cypher» Янушевский — ESWC 2008 Grand Final (12000$)

StarCraft: Brood War 
  Бён Гу «Stork» Сон — Incruit OSL 2008 (32522$)
  Джэ Юн «sAviOr» Ма — BlizzCon 2008 (25000$)
  Чхан Су «Luxury» Пак — World Cyber Games 2008 (14000$)
  Сон Чжун «July» Пак — EVER OSL 2008 (40000$)
  Дже Дон «Jaedong» Ли — Batoo OSL Winter 2008/09 (29950$), Averatec Classic 2008 Season 1 (40000$), GomTV MSL Season 4 (50000$)
  Чису «fOrGG» Пак — Arena MSL 2008 (49650$)
  Ён Хо «Flash» Ли — Bacchus OSL 2008 (40000$), Xnote GOMTV Star invitational (20000$)
   Тхэк Ён «Bisu» Ким — Averatec Classic 2008 Season 2 (35000$), IEF 2008 (11616$), Club Day MSL 2008 (33500$)

Warcraft III 
  Ду Соп «WhO» Чан — ESWC 2008 Grand Final (12000$)
  Цзэн «TeD» Чжоу — Make Games Colorful 2008 (12200$)
  Джэхо «Moon» Чан — IEF 2008 (11616$), Blizzard Worldwide Invitational 2008 (11000$)
  Чун «Lyn» Пак — BlizzCon 2008 (25000$), Extreme Masters Season 2 Finals (20000$)
  Сюйвэнь «InFi» Ван — World e-Sports Masters 2008 (15000$)
  Мануэль «Grubby» Шенхаузен — World Cyber Games 2008 (19000$)
  Вэйлян «Fly100%» Лю — NiceGameTV League Season 1 (12000$)

World of Warcraft 
  x6tence — EM III Global Challenge LA (15000$)
 SK Gaming EUROPE — EM III Global Challenge Montreal (15000$)
  Orz — MLG Orlando 2008 (12000$)
  Nihilum Plasma — BlizzCon 2008 (75000$)
 Nihilum — EM III Global Challenge Leipzig (15000$)
  fnatic wow — MLG Dallas 2008 (12000$)

Источники 
 

Годы в киберспорте
Все хронологические списки